Het ATP-toernooi van Monte Carlo 2007 (met de officiële naam Monte-Carlo Rolex Masters 2007) werd gespeeld van 16 tot en met 22 april 2007. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club in de hoofdstad van Monaco, Monte Carlo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo